
Akronim -{SCF}- ima više značenja.

 Faktor stem ćelija, , je citokin koji se vezuje za -{c-Kit}- receptor (-{CD117}-).  
 -{SCF}--kompleks je -{Skp1/Cul1/F}--kutija kompleks, ubikvitin ligaza.